Ingham (Australië), een plaats in de Australische deelstaat Queensland
 Ingham (Lincolnshire), een plaats in het Engelse graafschap Lincolnshire
 Ingham (Norfolk), een plaats in het Engelse graafschap Norfolk
 Ingham (Suffolk), een plaats in het Engelse graafschap Suffolk